Тере́за Эли́забет «Те́ри» По́ло (; род. , Довер, Делавэр, США) — американская актриса известная ролью Пэм Бёрнс в трилогии «Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами» и «Знакомство с Факерами 2».

Биография 
Тереза Элизабет Поло родилась в городе Довер (штат Делавэр) в семье разработчика стереосистем Винсента Поло. С раннего детства занималась балетом и посещала Школу балетных искусств в Нью-Йорке. В 1997 году вышла замуж за фотографа Энтони Мура (). Брак закончился разводом в 2005 году. В 2006 году на съёмках Тери Поло познакомилась с барабанщиком Джеми Волламом (). У Поло двое детей: сын от Мура и дочь от Воллама.

Карьера 
Теледебют Тери Поло состоялся в драматическом сериале «». В 1990 году она снялась в роли Кристин Даэ в многосерийном фильме «Призрак Оперы». Затем последовала роль детектива Эш в телесериале «Brimstone», а также роль Мишель Шадовски в популярном сериале «Северная сторона» (последний сезон).

В 2005 году Тери Поло снялась для обложки Playboy. Съёмки были приурочены к выходу фильма «Знакомство с Факерами», в котором Тери Поло сыграла главную женскую роль. В 2009 году Тери снялась в главной роли в мелодраме «», где её партнёрами по фильму были Джейсон Пристли и Чич Марин.

В 2010 году вышло продолжение фильмов «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами» с Тери Поло в роли Пэм Факер.
В разные годы она появлялась в эпизодических ролях и как приглашённая звезда в телесериалах «Практика», «4исла», «Ночь спорта», «Фрейзер», «Медиум», «Закон и порядок: Лос-Анджелес», «Касл» и «Мыслить как преступник».

Поло играла главную роль в сериале «Фостеры», рассказывающем об однополой паре и их детях, c 2013 года.

Номинации и награды 
 1995 — номинация на Премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в комедийном сериале» за роль в сериале «Северная сторона».
 2001 — номинация на премию «Blockbuster Entertainment Awards» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Знакомство с родителями».
 2006 — номинация на Премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» за роль в сериале «The West Wing».

Фильмография

Примечания 

Выпускники Школы американского балета